Premio, comúnmente anual, otorgado por algunos países para premiar una obra de un poeta nacional.

Ver:
 Premio Nacional de Poesía (Argentina)
 Premio Nacional de Poesía (Bolivia)
 Premio Nacional de Poesía (Colombia)
 Premio Nacional de Poesía (España)
 Premio Nacional de Poesía (México)